Flor de San Diego puede referirse a:
 El nombre común de la planta Antigonon leptopus.
 El nombre común de la planta Ranunculus bullatus.